16-й отдельный батальон Национальной гвардии Украины , () — воинская часть Национальной гвардии Украины. Входит в состав Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Место дислокации — Херсон.

История 
Сформирован 2 января 1992 года на базе 131-го отдельного специального моторизованного батальона милиции Внутренних войск МВД СССР (в/ч 5511) как 8-й отдельный батальон Национальной гвардии Украины (в/ч 8411) в городе Херсон в составе 3-й дивизии Национальной гвардии Украины (в/ч 2230).

Указом Президента Украины от 20 января 1995 года передан в состав Внутренних войск МВД Украины, где стал 16-м отдельным специальным моторизованным батальоном Внутренних войск МВД Украины (в/ч 3056).

Структура 
 1-я патрульная рота;
 2-я патрульная рота;
 патрульная рота на автомобилях;
 4-я стрелковая рота;
 кинологическая група;
 медицинский пункт.

Командование 
 подполковник Вакуленко Сергей Николаевич (2020)
 подполковник Кузьмич Руслан Александрович (с 2020 по н.в.)

Ссылки 

Вооружённые силы Украины во время вооружённого конфликта на востоке Украины
Национальная гвардия Украины
Батальоны Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании